Vardanès, Vardane ou Vardan peut faire référence à :
 Vardanès  de Parthie, fils d'Artaban III, roi de Parthie de 40 à 47 ;
 Vardanès II de Parthie, fils de Vologèse , roi de Parthie de 55 à 58 ;
 Vardan Mamikonian ou saint Vardan, prince Mamikonian, mort en 451 à la bataille d'Avarayr, héros de l'Histoire de Vardan et de la guerre arménienne de Yéghichê ;
 le Vardan, un des sommets du Miseryfjellet, une montagne de Norvège.

Voir aussi 
 

Homonymie dynastique